Nåletræ kan henvise til flere artikler:
 Et nåletræ - en trætype.
 Nåletræ (vedtype) - ved fra træ fra nåletræ-rækken
 Nåletræ-rækken - en planterække under nøgenfrøede.
 Nåletræ-klassen - den eneste klasse i Nåletræ-rækken.